Hoge Poort (Olsztyn),     een stadspoort in de Poolse stad Olsztyn
 Hoge Poort (Gryfice),     een stadspoort in de Poolse stad Gryfice
 Hoge Poort (Białogard),   een stadspoort in de Poolse stad Białogard
 Hoge Poort (Darłowo),     een stadspoort in de Poolse stad Darłowo
 Hoge Poort (Lidzbark Warmiński),een stadspoort in de Poolse stad Lidzbark Warmiński
 Hoge Poort (Gdańsk),      een stadspoort in de Poolse stad Gdańsk